Die Primeira Divisão 1956/57 war die 23. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 11. September 1956 und endete am 31. März 1957.

Benfica Lissabon wurde zum neunten Mal portugiesischer Meister. Titelverteidiger FC Porto belegte mit einem Punkt Rückstand den zweiten Platz.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1956-57 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1956/57